Пивни:

Сёла на Украине 
 Пивни — село в Фастовском районе Киевской области.
 Пивни — село в Еланецком районе Николаевской области.

Люди 
 Пивни, Джозеф (1911—2008) — американский режиссёр кино и телевидения.